AMPA ist die Abkürzung für mehrere chemische Verbindungen:

 α-Amino-3-hydroxy-5-methylisoxazol-4-propionsäure, ein Agonist des AMPA-Rezeptors
 Aminomethylphosphonsäure (), das Abbauprodukt von Glyphosat

Abkürzung